El Tros Gros és un indret del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà, en territori de l'antic poble de la Torre d'Eroles.

Es tracta d'uns camps de conreu situats a força alçada, als peus de la Serra de Carreu. És al nord-est de Casa Jaumillo, entre les cases desaparegudes de Cal Bigorra, al sud, i de Casa Coix, al nord.

A la part meridional del Tros Gros es van fer a la dècada dels 70 prospeccions petrolieres. En queda una plataforma encimentada de força superfície.

Etimologia 
El terme tros significa, en moltes contrades agrícoles catalanes, una terra de conreu situada més o menys lluny del lloc de residència dels seus propietaris o parcers, que té unes característiques que l'individualitzen dels altres camps de conreu propers. La segona part del topònim, Gros, indica les seves mides, superiors a la dels altres camps que l'envolten.

Enllaços externs 

 El Tros Gros en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Gros